Isla Santa María kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla Santa María, Chile, ö,

Mexiko 

 Isla Santa Maria, Mexiko, ö i Sinaloa,